Termin -{S55}- ima više značenja.

 Sikorski H-19 (S-55), američki helikopter
 Sukhoi S-55, motor